Којука де Каталан има више значења:

 Општина Којука де Каталан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Којука де Каталан (Којука де Каталан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику